Hervé hace referencia a varios artículos:

Lugares
Saint-Hervé, población y comuna francesa, en la región de Bretaña;

Personas

Nombre propio
Hervé Falciani, ingeniero de sistemas italo-francés que desde 2009 colabora activamente con la justicia;
Hervé Thuet, ciclista;
Hervé Villechaize, actor;
Hervé Maurice Burdet, botánico y pteridólogo suizo;

Apellido
Florimond Hervé, compositor francés, autor dramático y director de teatro;

Además
Fromage de Herve, queso belga;